Santibáñez ist der von Johannes dem Täufer abgeleitete Name folgender spanischer Orte und Pfarreien:
 Santibáñez de Béjar, eine Gemeinde in der Provinz Salamanca
 Santibáñez de Ecla, eine Gemeinde in der Provinz Palencia
 Santibáñez de Esgueva, eine Gemeinde in der Provinz Burgos
 Santibáñez de La Fuente, eine Parroquia in der Gemeinde Aller in der Region Asturien
 Santibáñez de la Peña, eine Gemeinde in der Provinz Palencia
 Santibáñez de la Sierra, eine Gemeinde in der Provinz Salamanca
 Santibáñez de Tera, eine Gemeinde in der Provinz Zamora
 Santibáñez de Valcorba, eine Gemeinde in der Provinz Valladolid
 Santibáñez de Valdeiglesia, eine Gemeinde in der Provinz León
 Santibáñez de Vidriales, eine Gemeinde in der Provinz Zamora
 Santibáñez del Val, eine Gemeinde in der Provinz Burgos
 Santibáñez el Alto, eine Gemeinde in der Provinz Cáceres
 Santibáñez el Bajo, eine Gemeinde in der Provinz Cáceres

Santibáñez ist der Familienname folgender Personen:
 Efraín Santibáñez, chilenischer Speerwerfer
 Enrique René Michel Santibáñez (* 1947), mexikanischer Botschafter
 Fernando Santibáñez Pugo (1886–1973), chilenischer Schriftsteller und Journalist, siehe Fernando Santiván
 José Joaquín Santibáñez (* 1952), mexikanischer Schwimmer
 Luis Santibáñez (1936–2008), chilenischer Fußballtrainer
 Marcela Santibáñez, chilenische Filmproduzentin 
 Mario Santibáñez (* 1950), mexikanischer Schwimmer

Siehe auch:
 Santiváñez